Архиепархия Мельбурна () — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Мельбурн, Австралия. В митрополию Мельбурна входят епархии Балларата, Сандхёрста и Сэйла. Кафедральным собором архиепархии Мельбурна является собор святого Патрика.

История 
25 июня 1847 года Святой Престол учредил епархию Мельбурна, выделив её из архиепархии Сиднея. В этот же день епархия Мельбурна вошла в митрополию Сиднея.

30 марта 1874 года епархия Мельбурна передала часть своей территории в пользу возведения новых епархий Балларата и Сандхёрста.

31 марта 1874 года Римский папа Пий IX выпустил бреве Incrementa, которым возвёл епархию Мельбурна в ранг архиепархии.

10 мая 1887 года архиепархия Мельбурна передала часть своей территории в пользу возведения новой епархии Сэйла.

Ординарии архиепархии 
 архиепископ  (9.07.1847 — † 11.06.1886);
 архиепископ  (29.09.1886 — † 6.05.1917);
 архиепископ  (6.05.1917 — † 6.11.1963);
 архиепископ  (6.11.1963 — 13.04.1967);
 кардинал Джеймс Роберт Нокс (13.04.1967 — 1.07.1974);
 архиепископ Томас Фрэнсис Литтл (1.07.1974 — 16.07.1996);
 архиепископ Джордж Пелл (16.07.1996 — 26.03.2001), назначен архиепископом Сиднея; с 21 октября 2003 года — кардинал;
 архиепископ  (22.06.2001 — 29.06.2018);
 архиепископ  (29.06.2018 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Бреве Incrementa, Pii IX Pontificis Maximi Acta. Pars prima, Vol. VI, Romae 1874, стр. 314

Ссылки 
 Официальный сайт 
  Информация 

Католические епархии Австралии
Религия в Мельбурне